Lyngenfjord kann sich beziehen auf:

 Lyngenfjord (Troms), Fjord in der Provinz Troms, Norwegen
 Lyngenfjord (Schiff, 1913), ein 1938 in Südafrika auf Felsen gelaufenes und zerstörtes norwegisches Frachtschiff